Состав сборных на женском турнире Олимпийских игр 2014 года окончательно регистрировался 7 февраля. Максимально возможное количество хоккеисток: 18 полевых игрока и 3 вратаря. Сборные могли вносить изменения в свою первоначальную заявку в случае травм игроков, однако ни одна команда этим не воспользовалась.

Всего в женском турнире Олимпийских игр приняли участие 168 хоккеисток: 24 вратаря, 56 защитников и 86 нападающих. Больше всего хоккеисток на турнире представляли российский клуб «Торнадо». Большинство хоккеисток, принимавших участие в Олимпийских игр, играли в Рикссериен, чемпионате России и Канадской женской хоккейной лиге.

Самыми возрастными командами стали сборные Канады и Германии, средний возраст игроков которых составил 26 лет. Самой молодой командой являлась сборная Швейцарии. Сборная Канады стала самой высокорослой и тяжеловесной командой турнира. Наоборот, самой низкорослой и легковесной командой стала сборная Японии.

Самым возрастным игроком турнира являлась россиянка Екатерина Пашкевич. Самая юная хоккеистка — нападающий сборной Швейцарии Алина Мюллер. При этом она же являлась самой легковесной хоккеисткой на турнире. Самым тяжеловесным игроком соревнования была американка Хилари Найт. Самой высокорослой хоккеисткой стала финка Роза Линдстедт. Самая низкорослая хоккеистка — нападающий сборной Японии Моэко Фудзимото.

Группа A

Канада 

В январе был опубликован окончательный состав сборной Канады для участия на Олимпийских играх.

Средние показатели команды:
 Возраст: 26 лет
 Рост: 172 см
 Вес: 71 кг

По данным: IIHF.com и Eurohockey.com

США 

В январе был опубликован окончательный состав сборной США для участия на Олимпийских играх.

Средние показатели команды:
 Возраст: 24 года
 Рост: 171 см
 Вес: 70 кг

По данным: IIHF.com и Eurohockey.com

Финляндия 

16 декабря 2013 года был оглашён состав сборной Финляндии для участия на Олимпийских играх.

Средние показатели команды:
 Возраст: 25 лет
 Рост: 169 см
 Вес: 67 кг

По данным: IIHF.com и Eurohockey.com

Швейцария 

7 января был объявлен состав сборной Швейцарии для участия на Олимпийских играх.

Средние показатели команды:
 Возраст: 22 года
 Рост: 166 см
 Вес: 62 кг

По данным: IIHF.com и Eurohockey.com

Группа B

Германия 

15 января главный тренер сборной Германии Петер Катан объявил состав национальной сборной на Олимпийские игры.

Средние показатели команды:
 Возраст: 26 лет
 Рост: 167 см
 Вес: 66 кг

По данным: IIHF.com и Eurohockey.com

Россия 

21 января был объявлен окончательный состав сборной России.

Средние показатели команды:
 Возраст: 25 лет
 Рост: 168 см
 Вес: 66 кг

По данным: IIHF.com и Eurohockey.com

Швеция 

Федерация хоккея Швеции опубликовала список игроков для участия на Олимпийских играх в Сочи.

Средние показатели команды:
 Возраст: 23 лет
 Рост: 169 см
 Вес: 67 кг

По данным: IIHF.com и Eurohockey.com

Япония 

Сборная Японии объявила имена 21 хоккеистки для участия в Олимпийском турнире.

Средние показатели команды:
 Возраст: 24 года
 Рост: 162 см
 Вес: 59 кг

По данным: IIHF.com и Eurohockey.com

Статистика

Статистика клубов игроков 

Наиболее представленные клубы:
  Торнадо — 9
  Бостон Блэйдз — 8
  Мицубоси Дайто Перегринье — 7

Наиболее представленные лиги: 
  1-3. Рикссериен — 23 
  1-3. Чемпионат России — 23 
  1-3. Канадская женская хоккейная лига — 23

Наиболее представленные страны клубов: 
    1.  США — 32 
  3-4.  Россия — 23 
  3-4.  Швеция — 23

Статистика показателей игроков 

Самые возрастные игроки:
  Екатерина Пашкевич — 41 год и 1 месяц
  Рийка Вялиля — 40 лет и 6 месяцев
  Джейна Хеффорд — 36 лет и 7 месяцев

Самые юные игроки:
  Алина Мюллер — 15 лет и 9 месяцев
  Анна Шохина — 17 лет
  Эмма Нуутинен — 17 лет и 1 месяц

Примечание: Дата рождения хоккеисток рассчитывается на начало женского хоккейного турнира на Олимпийских играх 8 февраля

Самые высокорослые игроки:
  Роза Линдстедт — 186 см
  Мира Ялосуо — 184 см
  Ли Стеклейн — 183 см

Самые низкорослые игроки: 
    1.  Моэко Фудзимото — 155 см 
  2-3.  Юриэ Адати — 156 см 
  2-3.  Моника Биттнер — 156 см

Самые тяжеловесные игроки: 
    1.  Хилари Найт — 84 кг 
    2.  Жаклин Янцен — 83 кг 
  3-7.  Мира Ялосуо — 80 кг 
  3-7.  Роза Линдстедт — 80 кг 
  3-7.  Натали Спунер — 80 кг 
  3-7.  Джиллиан Эппс — 80 кг 
  3-7.  Меган Бозек — 80 кг

Самые легковесные игроки: 
    1.  Алина Мюллер — 50 кг 
  2-3.  Юриэ Адати — 51 кг 
  2-3.  Сиори Койкэ — 51 кг

Примечания

Ссылки 

Составы всех сборных на следующих сайтах: